Мошков — русская и еврейская фамилия. Известные носители:
 Мошков, Анатолий Владимирович (род. 1959) — российский экономико-географ, доктор географических наук.
 Мошков, Борис Николаевич (1922—1984) — Герой Советского Союза.
 Мошков, Борис Прокопьевич (1903—1968) — советский композитор.
 
 Мошков, Владимир Иванович (1792—1839) — русский художник-баталист.
 Мошков, Геннадий Юрьевич (род. 1946) — деятель российских спецслужб, вице-адмирал.
 Мошков, Евгений Яковлевич (1920—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Мошков, Евтихий Васильевич (1760—1828) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Мошков, Иван Иванович (1885—1937) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Мошков, Кирилл Владимирович (род. 1968) — российский музыкальный журналист.
 Мошков, Максим Евгеньевич (род. 1966) — деятель Рунета, известный как основатель «Библиотеки Максима Мошкова» Lib.Ru.
 Мошков, Семён Лукич (1921—1969) — полный кавалер ордена Славы.

Мошкова 

 Мошкова, Екатерина Евгеньевна (род. 1996) — российская биатлонистка.
Мошкова, Марина Сергеевна (род. 1987) — российский режиссёр-мультипликатор.
Мошкова, Татьяна Сергеевна (род. 1987) — российский режиссёр-мультипликатор. Сестра-близнец Марины Мошковой.

Населённые пункты 
 Мошков — село в Млиновском районе Ровненской области Украины.
Мошков — до 1952 г. название села Гута в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Мошков переулок
 Машков